TSD steht für:
 Tang Soo Do, eine koreanische Kampfsport – Historisch ältere Bezeichnung und Varietät der gleichen Kampfkunst Taekwondo
 Target Site Duplication, eine Struktur in der DNA, die Insertionen zum Beispiel von manchen Transposons flankiert.
 Technical SafeAir Diver, eine Stufe der Tauchausbildung
 die temperaturabhängige Geschlechtsbestimmung bei verschiedenen Reptilien (temperature-dependent sex determination)
 Technische Sammlungen Dresden in den Gebäuden der ehemaligen Ernemann-Werke
 TAF Linhas Aéreas (ICAO-Code), brasilianische Fluggesellschaft
 Tiroler Soziale Dienste
 Thoraxsaugdrainage, siehe Thoraxdrainage
 Transylvanian Society of Dracula
 Trittschalldämmung
 International Conference on Text, Speech and Dialogue
 Bahnhof Süßen nach DS 100

Tsd. steht für:
 Tausend

tsd steht für:
 Tsakonisch (ISO-639-3-Code), griechischer Dialekt auf dem Peloponnes

TSD